Eng (Altena), een buurtschap in de gemeente Altena
 Eng (Tirol), een dorp in de Karwendel in het Oostenrijkse Tirol
 Den Engh of Den Eng, een voormalig kasteel bij Vleuten
 Den Engh (heerlijkheid), een voormalige heerlijkheid in de gemeente Montfoort
 Schagen en den Engh, een polder in de gemeente Montfoort
 Ŋ, de letter eng
 een benaming voor een verhoogde akker, zie Es (geografie)
 Eng (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 2016
 Electronic news gathering (ENG), een manier van het registreren van beeld
 een synoniem voor 
 angstig
 smal, niet breed